Lutero y Luther puede referirse a:

Personajes 
 Martín Lutero, precursor de la Reforma Protestante;
 Luther Martin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos;
 Luther Dickinson, músico estadounidense;
 Luther Adler, actor estadounidense;
 Karl Theodor Robert Luther, astrónomo alemán;
 Martin Luther, diplomático alemán de 1940 a 1945 y miembro del partido nacionalsocialista, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores en la Conferencia de Wannsee (20 de enero de 1942), donde se decidió la Solución final contra los judíos;
 Martin Luther King, Jr., pastor bautista, líder del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos;
 Harry E. Luther, botánico estadounidense;
 Hans Luther, canciller alemán.

Localidades en Estados Unidos 
 Luther (Iowa), ciudad en el condado de Boone, estado de Iowa;
 Luther (Míchigan), villa en el condado de Lake, estado de Míchigan;
 Luther (Oklahoma), pueblo en el condado de Oklahoma, estado de Oklahoma.

Obras de cine y televisión 
 Lutero (película de 2003), alemana sobre el reformador protestante, dirigida por Eric Till;
 Martin Luther (película de 1953), norteamericana sobre el reformador protestante, dirigida por Irving Pichel;
 Luther (serie de televisión), británica (producida por la BBC) de crímenes protagonizada por Idris Elba, acerca de un investigador policíaco.

Profesiones 
 Luthier, persona que construye, ajusta o repara instrumentos de cuerda frotada y pulsada.